Der Begriff Kernisobare hat unterschiedliche Bedeutungen.

 Zur Bedeutung in der Meteorologie, siehe Kerndruck.
 Zur Bedeutung in der Kernphysik, siehe Isobar (Kernphysik).